Angel Dust — в переводе с .

 Angel Dust — немецкая хэви-метал-группа из Дортмунда, основанная в 1984 году.
 «Angel Dust» — музыкальный альбом группы «Faith No More» 1992 года.
 «Angel Dust» — прежнее название нидерландской метал-группы «Asgard».
 Angel Dust — персонаж мультсериала «Hazbin Hotel».

См. также 
 Ангельская пыль